

Odi
 Carmina (Odi), di Quinto Orazio Flacco
 Carmina di Paolino di Nola
 Carmina di Sidonio Apollinare

Persone
 Ida Carmina, politica italiana